The Deep Six – film wojenny z 1956 w reżyserii Rudolpha Maté
 Deep Six – kompilacja różnych wykonawców z 1986
 „Deep Six” – singel Marilyna Mansona z 2014